Lardot bezeichnet:
 die Weinsorte Macabeo
 die Weinsorte Gutedel
 den Pkw Lardot (Pkw) (1977)

Lardot ist zudem der Familienname folgender Personen:
 Jonathan Lardot (* 1984), belgischer Fußballschiedsrichter

Siehe auch:
 Lardo